I tabellen nedan redovisas resultat i riksdagsvalet i Sverige 2018 för partier som har beställt valsedlar.

Valdeltagandet var 87,18 procent, vilket var en ökning med 1,38 procentenheter jämfört med riksdagsvalet i Sverige 2014 (då valdeltagandet var 85,81 procent).

Källor 
 

Riksdagsvalet i Sverige 2018